Danielson ist der Familienname folgender Personen:

 Brianna Monique Danielson (* 1983), US-amerikanische Wrestlerin, siehe The Bella Twins
 Bryan Danielson (* 1981), US-amerikanischer Wrestler
 Dennis Richard Danielson (* 1949), kanadischer Wissenschaftshistoriker
 Elin Danielson-Gambogi (1861–1919), finnische Malerin
 Ernst Danielson (1866–1907), schwedischer Starkstrom-Ingenieur und einer der Pioniere der schwedischen Elektrotechnik
 Gary Danielson (* 1951), US-amerikanischer Footballspieler
 George E. Danielson (1915–1998), US-amerikanischer Politiker
 Isak Danielson (* 1997), schwedischer Sänger
 Marcus Danielson (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Nikolai Danielson (1844–1918), russischer Ökonom und Soziologe
 Richard Danielson, ehemaliger US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Danielson (* 1978), US-amerikanischer Radrennfahrer

Danielson ist der Name von
 Danielson (Connecticut), Ort in den Vereinigten Staaten
 Danielson (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars

Siehe auch:
 Danielsen
 Danielsson